Hiroshi Kobayashi, es un nombre masculino japonés que puede referirse a:

  Hiroshi Kobayashi, animador japonés.
  Hiroshi Kobayashi, beisbolista japonés.
  Hiroshi Kobayashi, boxeador japonés.
  Hiroshi Kobayashi, futbolista japonés.
  Hiroshi Kobayashi, jugador de shogi japonés.